Caieiria allocaudata es la única especie conocida del género extinto Caieiria de dinosaurio saurópodo aeolosaúrido, que vivió a finales del período Cretácico, en el Maastrichtiense, hace aproximadamente 70 a 66 millones de años, en lo que hoy es Sudamérica. Fue encontrado en la Formación Serra da Galga del Cretácico Superior, anteriormente una unidad de la Formación Marília, de Brasil.

Descripción
Los autores descriptores indicaron dos rasgos en los que Caieria se distingue de Baurutitan britoi, Uberabatitan ribeiroi y Gondwanatitan faustoi. Las vértebras de la cola poseen procesos laterales robustos que se expanden verticalmente hasta casi la mitad de la altura de su centro. Las vértebras delanteras de la cola muestran una excavación profunda entre la lámina postzygapofiseal y la lámina centrodiapofisia.

Descubrimiento e investigación
Desde la década de 1940 hasta la de 1960, el paleontólogo Llewellyn Ivor Price excavó varias series de fósiles de titanosaurianos en la localidad "Caieira" de la Formación Serra da Galga en Minas Gerais, Brasil y descubrió el holotipo de Caieiria alrededor de 1957. Dos de estos, "Serie B" o MCT 1488-R y "Series C" o MCT 1490-R, han sido nombrados los holotipos de dos géneros de titanosaurios, Trigonosaurus y Baurutitan respectivamente. Los descriptores de Trigonosaurus también se refirieron a una serie de diez vértebras caudales, MCT 1719-R, como el paratipo de su nuevo género. Silva Junior y sus colegas informaron sobre más titanosaurios del sitio BR-262 de la misma localidad en 2022 y a la luz de esta nueva evidencia, reconsideraron que MCT 1488-R era un espécimen de Baurutitan y, por lo tanto, sinonimizaron a Trigonosaurus con este. También separaron la cola de Trigonosaurus y la nombraron como el holotipo de un nuevo género y especie, Caieiria allocaudata. El nombre genérico Caieiria hace honor a la localidad de Caieiras mientras que el nombre específico "C. allocaudata" significa "cola extraña", en referencia a su anatomía inusual.

Clasificación
Silva Júnior y colegas realizaron un análisis filogenético de titanosaurianoos que incluía tanto a Caieiria como a Baurutitan y este último incorporó información de Trigonosaurus. Se encontró que ambos taxones estaban en un clado en la base de Aeolosaurini, que, como muchos otros análisis, se recupera dentro de Rinconsauria.

Filogenia

Su cladograma se muestra a continuación.

Paleoecología
Originalmente se pensó que la paleofauna de la Formación Serra da Galga era de la Formación Marília, antes de que su lecho fósil se separara en otra formación en 2020. Además de Baurutitan y Caieiria, otros animales de esta formación incluyen el unenlagiino Ypupiara y los crocodilomorfos Itasuchus, Peirosaurus y Uberabasuchus.

Véase también 
 Aeolosaurus

Referencias

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur